Arthur Diemer Kool (1896-1959), een Nederlandse tennisspeler
 Emil Joseph Diemer (1908-1990), een Duitse schaakmeester
 Emma Lou Diemer (1927), een Amerikaanse componiste
 Willem Diemer (1837-1926), een Nederlandse theoloog en predikant
 Willem Diemer (1891-1953), een Nederlandse politicus
 Willem Diemer (1922-1994), een Nederlandse neerlandicus